Sergio Rigoni è il nome di più persone:
Sergio Rigoni (1986) – sciatore italiano
Sergio Rigoni – hockeista su ghiaccio italiano